Tolppajärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tolppajärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (6,59 ha)
Tolppajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753635-171303), sjö i Kiruna kommun, 
Tolppajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754041-171572), sjö i Kiruna kommun,  (5,29 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn